Фёдор Успенский:
 Успенский, Фёдор Борисович (род. 1970) — русский лингвист, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института славяноведения
 Успенский, Фёдор Иванович (1845—1928) — российский и советский византист, академик Петербургской акад. наук, академик АН СССР.